A Szabadság tér cím ezekre a szócikkekre vonatkozhat:

Magyarországon 
 Szabadság tér (Budapest)
 Szabadság tér (Békéscsaba)
 Szabadság tér (Kecskemét)
 Szabadság tér (Nyíregyháza)
 Szabadság tér (Veszprém)
 Szabadság tér, a miskolci Erzsébet tér régi neve
 Szabadság tér, a nagykanizsai Erzsébet tér régi neve
 Szabadság tér, a tatai Erzsébet tér régi neve

Külföldön 
 Szabadság tér (Harkiv), Ukrajna (korábban: „Dzerzsinszkij tér”)
 Námestie Slobody, Pozsony, Szlovákia (magyarul: Szabadság tér, korábban „Gottwald tér”)
 Szabadság tér (Jereván), Örményország
 Szabadság tér (Tallinn), Észtország (Vabaduse Väljak)
 Szabadság tér, Tajpej híres tere, ahol a Csang Kaj-sek-emlékcsarnok is áll 
 Szabadság tér (Temesvár)